GARH peut se référer :
 en Gestion des ressources humaines :
 au poste de Gestion Administrative et Ressources Humaines

Notes